Lagos kan henvise til flere artikler:

Steder 
 Lagos – er en storby i Nigeria.
 Lagos (delstat) – en delstat i Nigeria
 Lagos, Portugal – er en mindre by i Portugal.

Personer 
 Ricardo Lagos (født 1938) – er en chilensk politiker.

Se også 
 Lagus